Die Liste der Bodendenkmale in Seeblick enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Stadt Seeblick und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Seeblick aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Seeblick
!Bodendenkmale
Seeblick